Notoxoides pedissequus  — вид паразитических мирмекофильных наездников семейства диаприиды надсемейства Proctotrupoidea (или Diaprioidea, Diapriini) подотряда стебельчатобрюхие отряда перепончатокрылые насекомые. Ареал — Южная Америка (Аргентина). Ассоциированы с кочевыми муравьями  ()

Примечания

Литература 
 Козлов М. А. Мирмекофильные наездники семейства Diapriidae (Hymenoptera, Proctotrupoidea) // Проблемы почв. зоологии: Тез. докл. V Всес. сов. Вильнюс, 1975. С. 178—180.

Ссылки 
 

Диаприиды
Животные, описанные в 1939 году
Насекомые Южной Америки
Мирмекофилы
Эндемики Аргентины